Il singolare  dello  Serbia Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Il detentore del titolo era Novak Đoković, ma si è ritirato ai quarti di finale per un'allergia.

Sam Querrey ha battuto in finale John Isner 3-6, 7-64, 6-4.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Novak Đoković (quarti di finale)
  John Isner (finale)
  Sam Querrey (campione)
  Stanislas Wawrinka (semifinali)

 Ivo Karlović (secondo turno)
 Viktor Troicki (quarti di finale)
 Janko Tipsarević (Non partecipa per malattia)
 Andreas Seppi (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Serbia Open 2010
ATP World Tour 2010